Plaats in Indonesië
 Karangharjo (Kragan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Karangharjo (Sulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Karangharjo (Pulokulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Karangharjo (Glenmore), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Karangharjo (Silo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java